Флаг муниципального образования «И́зварское сельское поселение» Волосовского муниципального района Ленинградской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 24 декабря 2010 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6667.

Описание флага 
«Флаг муниципального образования Изварское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к длине — 2:3, воспроизводящее композицию герба муниципального образования „Изварское сельское поселение“ Волосовского муниципального района Ленинградской области в  цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В лазоревом (синем, голубом) поле стоящий на чёрной узкой оконечности золотой замок с пятью узкими башнями с шатровыми кровлями и флюгерами, сопровождаемый вверху широкой серебряной лентой, собранной по краям, обременённой тремя червлёными (красными) шарами (один, два) окружёнными червлёным кольцом».

Обоснование символики 

Флаг составлен на основании герба муниципального образования, в соответствии с традициями и правилами геральдики и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

На территории муниципального образования Изварское сельское поселение расположено памятное место — усадьба Извара с парком (43 га), связанное с именем русского художника, философа, учёного, археолога, путешественника Николая Константиновича Рериха.

В 1929 году Н. К. Рерих в сотрудничестве с доктором международного права и политических наук Парижского университета Г. Г. Шклявером подготавливает проект Договора о защите культурных ценностей (Пакт Рериха). Вместе с Договором Н. К. Рерих предлагает отличительный знак для идентификации объектов охраны — Знамя Мира, представляющее собой белое полотнище с красной окружностью и вписанными в неё тремя красными кругами, символизирующими единство прошлого, настоящего и будущего в круге вечности.

Голубой цвет (лазурь) — слава, честь, верность, искренность, безупречность.

Чёрный цвет — цвет земли и торфа. Напоминание о бывшей Изварской сельскохозяйственной школе, действовавшей в начале XX века в имении Рериха и о болотах, занимающих значительные площади муниципалитета Извары. Приверженность сельскохозяйственному труду. Также символ благоразумия, мудрости, скромности, честности, вечности и древности бытия.

Красный цвет — право, мужество, самоотверженность любовь, храбрость, неустрашимость. Символ труда, жизнеутверждающей силы, праздника, красоты, солнца и тепла.

Белый цвет (серебро) — чистота помыслов, правдивость, невинность, благородство, откровенность, непорочность, надежда.

Жёлтый цвет (золото) — могущество, сила, постоянство, знатность, справедливость, верность.

Сочетание серебра и лазури — напоминание о Гималайском мотиве в творчестве Н. К. Рериха.

Примечания 

Флаги с изображением крепости